Le championnat du Royaume-Uni 2020 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2020-2021. L'épreuve se tient du  au  à la Marshall Arena de Milton Keynes, en Angleterre. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société Betway.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Le tournoi devait initialement se dérouler au Barbican Centre de York, mais il a finalement été délocalisé dans le Buckinghamshire en raison des conditions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus, comme tous les autres tournois depuis le début de la saison.

Ce tournoi se présente comme la première épreuve de la Triple Couronne (Triple Crown en anglais), un ensemble de trois tournois britanniques universellement reconnus comme étant les plus prestigieux dans le snooker. Les autres tournois constituant la Triple Couronne sont les Masters et le Championnat du monde, qui se dérouleront respectivement en janvier et mai 2021. Les joueurs qui ont remporté au moins une fois ces trois tournois arborent une couronne dorée brodée sur leur veston.

Ding Junhui est le tenant du titre, il s'était imposé l'an passé contre Stephen Maguire en finale 10 à 6.

Trois joueurs se sont retirés du tournoi puisqu'ils ont été testés positifs au Covid-19. Il s'agit de Matthew Stevens, Ryan Day et Anthony Hamilton.

Faits marquants 
Lors de son match du premier tour, Matthew Selt a réalisé cinq centuries, égalant ainsi le record codétenu par Judd Trump et Fergal O'Brien pour une rencontre au meilleur des 11 manches.

Le tenant du titre Ding Junhui est éliminé dès le premier tour en manche décisive face à David Grace, l'Anglais continuant les bonnes performances après avoir atteint les demi-finales de l'Open d'Irlande du Nord la semaine passée.

Deux breaks maximums ont été réalisés dès le premier tour, par Kyren Wilson puis par Stuart Bingham. Le sponsor Betway a donc effectué une donation de  à la fondation Jessie May Children’s Hospice.

Le 28 novembre, lors du match de premier tour l'opposant à Dominic Dale, Judd Trump devient le quatrième joueur à franchir le seuil des 750 centuries en carrière. Quatre jours plus tard, le 4 décembre, Neil Robertson fait de même alors qu'il affronte Mark Selby en quart de finale.

Neil Robertson remporte son troisième Championnat du Royaume-Uni après ses deux victoires en 2013 et 2015. Il a battu l'Anglais Judd Trump en finale, au terme d'une manche décisive (10-9). L'Australien a établi un nouveau record en réalisant treize centuries lors de ce tournoi.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Tableau

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Derniers tours

Finale

Centuries 

147, 140  Stuart Bingham
147, 132, 132, 107  Kyren Wilson
146, 101  Hossein Vafaei
141, 136, 125  Kurt Maflin
141, 135, 114, 104  Zhou Yuelong
141  Chen Zifan
140, 121, 117, 106  Mark Selby
140  Yuan Sijun
139, 136, 133, 109  Chang Bingyu
139, 106  Zhao Xintong
139  Shaun Murphy
138, 131, 111, 102, 100  Matthew Selt
138, 104  David Gilbert
137, 126  Graeme Dott
137, 121  Daniel Wells
137, 116  Igor Figueiredo
135, 135, 132, 130, 130, 125, 122, 118, 115, 110, 104, 103, 100  Neil Robertson
135, 133, 128, 122, 120, 103  Stephen Maguire
134, 134, 133, 126, 123, 105, 103  Lu Ning
134, 127, 100  Anthony McGill
134, 101, 100  Li Hang
133, 112, 103, 102  Robert Milkins
133, 100  Gerard Greene
132, 107, 100  Jack Lisowski
132  Mark Allen
132  Gary Wilson
131  Jamie Clarke
130  Ding Junhui
130  Andy Hicks
130  Yan Bingtao
128, 118  Si Jiahui
128, 113, 109, 109, 107, 106, 103, 102  Judd Trump
128  Stuart Carrington
125  Jordan Brown
124  Luo Honghao
123  John Higgins
122, 105, 105  Luca Brecel
122  Barry Hawkins
121, 104  Xiao Guodong
121  Ronnie O'Sullivan
120  Chris Wakelin
119, 106  Mark Williams
118, 111, 105  Elliot Slessor
116, 116, 105  Jimmy Robertson
112  Liam Highfield
109  Jak Jones
108  Joe Perry
107  Sean Maddocks
106, 105  Lyu Haotian
105  Alexander Ursenbacher
104  Ali Carter
103, 102  Pang Junxu
102  Dominic Dale
101  Aaron Hill
101  Allan Taylor
100  Andrew Higginson
100  Simon Lichtenberg
100  Martin O'Donnell
100  Barry Pinches
100  Xu Si

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du Royaume-Uni de snooker 2019
 Championnat du Royaume-Uni de snooker

 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Liens externes 

Championnat du Royaume-Uni de snooker
Snooker en 2020